Taube är ett efternamn, som i Sverige bars av personer tillhörande ätten Taube.

Personer med efternamnet Taube 
 Adam Taube (född 1932), statistiker och författare
 Aino Taube (1912–1990), skådespelare
 Amanda Taube (1841–1919), skådespelare
 Arvid Taube (1853–1916), militär, diplomat, politiker, greve
 Astri Taube (1898–1980), skulptör
 Augusta Taube (1801–1874), målare
 Axel Taube (1847–1923), järnvägsman, tulltjänsteman, körledare

 Carl Taube, flera personer
 Carl Taube  (politiker) (1843–1914), greve, järnvägsman och politiker 
 Carl Taube (militär) (1885–1952), friherre, militär och författare
 Carl Edvard Taube (1746–1785), ordensbiskop
 Carl Evert Taube (1854–1934), militär
 Carl-Otto Taube (1885–1968), sångare och ingenjör
 Christina Ulrika Taube (1798–1862), hovfunktionär

 Didrik Henrik Taube (1711–1781), amiral, greve

 Ella Taube (1884–1966), journalist
 Ellinor Taube (1930–1998), målare och tecknare
 Evert Taube (1890–1976), författare, kompositör, trubadur, konstnär
 Evert Taube (1600-talet), militär
 Evert Didrik Taube (1681–1751), riksråd, överamiral, greve
 Evert Fredrik Taube (1648–1703), amiral och friherre
 Evert Vilhelm Taube (1737–1799), militär, Gustav III:s gunstling

 Fredrik Taube (1909–1993), sjöofficer, greve

 Gurli Taube (1890–1980), bibliotekarie och författare
 Gustaf Taube (1935–2022), sjöofficer, greve
 Gustaf Adam Taube (1673–1732), riksråd, fältmarskalk, greve
 Gösta Taube (1903–1997), sångare

 Hedvig Taube (1714–1744), hovdam, Fredrik I:s mätress, grevinna
 Helene Taube (1860–1930), hovdam
 Henry Taube (1915–2005), kanadensisk-amerikansk kemist, nobelpristagare

 Inger Taube (1939–1996), fotomodell och skådespelare

 Jakob Johan Taube (1624–1695), militär och generalguvernör
 Jakob Johan Taube (livdrabant) (1686–1709), livdrabant
 Jesper Taube, flera personer
 Jesper Taube (kock) (född 1960), kock
 Jesper Taube (operasångare) (född 1972), operasångare

 Karin Taube (född 1945), professor i pedagogik
 Karin Taube gift Parrow (1900–1984), konstnär

 Magnus Taube, flera personer
 Magnus Taube (militär) (1883–1956), överstelöjtnant
 Magnus Taube (politiker) (1920–2000), ekonom och riksdagsledamot
 Marianne Taube (1928–1992), målare och grafiker
 Mathias Taube (1876–1934), skådespelare och konstnär
 Mathilda Taube (1852–1940), opera- och konsertsångare, grevinna
 Märta Taube-Ivarsson (1888–1974), skulptör

 Nils Taube (1883–1949), biblioteksman

 Otto Taube (1832–1906), militär och politiker

 Sigrid Taube (1888–1981), pianist och tonsättare
 Sven-Bertil Taube (1934–2022), sångare och skådespelare

 Wilhelm Taube (död 1662), riksråd, generalrikspostmästare, friherre
 Wilhelm Ludvig Taube (1690–1750), friherre, militär och riksråd

 Örn Taube (född 1940), växtfysiolog, högskolerektor

Svenska efternamn